Альбедо водной поверхности — отношение отраженной радиации ко всей солнечной радиации, падающей на водную поверхность.

Факторы, влияющие на альбедо водной поверхности 
Альбедо суммарной радиации водной поверхности зависит от ряда факторов:
 Высота стояния Солнца
 Облачность
 Соотношение прямой и рассеянной радиации
 Характеристики водоёма — прозрачность, глубина, степень волнения.
Наиболее влияние на величину альбедо водной поверхности оказывает высота солнца. Вследствие этого выявление остальных указанных зависимостей возможно лишь при фиксированных высотах Солнца.

Формулы расчета альбедо водной поверхности 
Результаты теоретических исследований альбедо прямой солнечной радиации, а также рассеянной и суммарной радиации водных поверхностей изложены в работах Н. Е. Тер-Маркарянц, Зауберера и Руттнера, Лаушера, Глиссейера, Барта и др.

Альбедо гладкой водной поверхности для прямой радиации описывается формулами Френкеля:

;

;

где  — угол падения радиации;  — угол преломления,  — показатель преломления.

Существуют и приближенные формулы, по которым можно рассчитать альбедо водной поверхности. В частности, Барт предложил формулу:

где ,

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фотометрия